Miejscowości we Francji:
 Candor – miejscowość i gmina w regionie Pikardia, w departamencie Oise
Miejscowości w USA:
 Candor – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Tioga
 Candor – miejscowość w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Tioga
 Candor – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Montgomery
Gminy w USA:
 Candor (ang. Candor Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Otter Tail
 Candor (ang. Candor Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Tioga